Ten artykuł jest w trakcie dopracowywania

Światowy ranking snookerowy 1999/2000 – lista zawiera 106 zawodników najwyżej sklasyfikowanych w sezonie 1999/2000. Pierwsza szesnastka rankingu ma zapewniony udział w 1. rundzie wszystkich turniejów rankingowych. W każdym z turniejów rankingowych z numerem pierwszym będzie rozstawiany obrońca danego tytułu, z numerem drugim Mistrz świata 1999, Szkot (Stephen Hendry), zaś kolejni zawodnicy według kolejności zajmowanej na poniższej liście.

Bibliografia 
 http://www.snooker.org/Rnk/9900/rk_9900.shtml

1999 w sporcie
2000 w sporcie
Kalendarium snookera